De Jeep Wagoneer is een Sports utility vehicle die geproduceerd werd van 1963 t/m 1993 in drie verschillende generaties. De eerste generatie wordt wel gezien als de eerste luxe SUV.

De eerste generatie, de SJ werd geproduceerd van 1963 tot en met 1991. De tweede generatie, de XJ werd geproduceerd van 1983 tot en met 1990 en werd ook verkocht als luxere versie van de Jeep Cherokee. De derde generatie was de ZJ die van 1993 tot 1994 werd geleverd als luxere versie van de Jeep Grand Cherokee. De vierde generatie, de WS komt mogelijk in 2022 op de markt.

Wagoneer
SUV